USS Decatur (1839)
USS Decatur (DD-5)
USS Decatur (DD-341)
USS Decatur (DDG-31)
USS Decatur (DDG-73)